CZT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carrizo Springs (Stati Uniti)